Перибан има више значења:

 Перибан (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Перибан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику